Cristian Gabriel Fernández, calciatore argentino
Cristian Román Fernández, calciatore argentino